Fogel ist der Familienname folgender Personen:
 Bryan Fogel, US-amerikanischer Dramaturg, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 David B. Fogel (* 1964), US-amerikanischer Informatiker
 Helen Fogel (1917–1999), US-amerikanische Sängerin, siehe Helen Forrest
 Johannes Fogel (erwähnt um 1461 oder 1462; gestorben im 15. Jahrhundert), deutscher Buchbinder
 Lawrence J. Fogel (1928–2007), US-amerikanischer Informatiker

 Marty Fogel (* 1945), US-amerikanischer Fusionmusiker
 Robert Fogel (1926–2013), US-amerikanischer Ökonom und Wirtschaftshistoriker
 Silvio Fogel (1949–2016), argentinisch-mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fogl
 Vogel
 Wladimir Vogel, auch Fogel geschrieben